Джаханбани — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джаханбани, Аманулла-мирза (1890—1974) — министр обороны Ирана.
 Джаханбани, Надер (1928—1979) — генерал иранских авиационных вооруженных сил в период правления шаха Мохаммеда Реза Пехлеви.